Hilsbecher ist der Familienname folgender Personen:

 Stefan Hilsbecher (* 1946), deutscher Journalist und Hörspielregisseur
 Walter Hilsbecher (1917–2015), deutscher Schriftsteller